Ben (België), een dorp in de deelgemeente Ben-Ahin van Belgische stad Hoei
 Ben (Burkina Faso), een dorp in Burkina Faso
 Ben (Iran), een plaats in Iran
 Ben (film), een film uit 1972 over een jongen en zijn rat Ben
 Ben (Mayateken), een van de Mayatekens van de Tzolkin-kalender
 Ben (mobiele communicatie), een aanbieder van simkaart-abonnementen voor mobiele communicatie
 Ben (musical), een musical
 Ben (album), een muziekalbum van Michael Jackson uit 1972
Ben (single), het titelnummer van dat album
 Ben (strip)
 Ben, de artiestennaam van de Franse Fluxus-kunstenaar Benjamin Vautier.
 Ben (voornaam), een jongensnaam
 Luchthaven Benina Internationaal, aangeduid met de IATA-code BEN
 Een vervoeging van het werkwoord zijn
 BEN (Bijna EnergieNeutraal), een bouwnorm met betrekking tot de energiezuinigheid

Zie ook
 Bengaals, een Indo-Iraanse taal uit Zuid-Azië
 Benin, een land in Afrika
 Big Ben, een grote klok die in de toren van het Palace of Westminster in Londen hangt